Аррубаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 7,35 км². Население — 487 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Покровителем города считается Сантос Хусто и Пастор.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи